PRLR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 622 амінокислот, а молекулярна маса — 69 506.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Білкові рецептори